

Persone 
 Antonio Álvarez de Toledo y Beaumont – nobile e statista spagnolo
 Fadrique Álvarez de Toledo Osorio – militare e politico spagnolo
 Fadrique Álvarez de Toledo y Enríquez – nobile e militare spagnolo
 Fadrique Álvarez de Toledo y Enríquez de Guzmán – nobile e militare spagnolo
 Fadrique Álvarez de Toledo y Ponce de León – militare spagnolo
 Fernando Álvarez de Toledo – nobile e generale spagnolo
 Fernando Fajardo y Álvarez de Toledo – Marchese di Martorell
 Francisco de Borja Álvarez de Toledo – nobile spagnolo
 Gabriel Álvarez de Toledo – scrittore spagnolo
 García Álvarez de Toledo y Carrillo – nobile e ufficiale spagnolo
 García Álvarez de Toledo y Osorio – marchese di Villafranca del Bierzo
 Hernando Álvarez de Toledo – scrittore spagnolo
 Joaquín Álvarez de Toledo, XIX duca di Medina Sidonia – nobile spagnolo
 José Joaquín Álvarez de Toledo, XVIII duca di Medina Sidonia – politico spagnolo
 José María Álvarez de Toledo – nobile spagnolo
 Juan Álvarez de Toledo – cardinale e arcivescovo cattolico spagnolo
 Leonor Álvarez de Toledo y Osorio – nobildonna spagnola
 Leonora Álvarez de Toledo – moglie di Pietro de' Medici, figlio di Cosimo I de' Medici
 Luisa Isabel Álvarez de Toledo – aristocratica, scrittrice e storica spagnola
 Manuel Joaquín Álvarez de Toledo – politico spagnolo
 Pedro Álvarez de Toledo y Colonna – diplomatico spagnolo
 Pedro Álvarez de Toledo y Leiva – generale, diplomatico ed amministratore coloniale spagnolo
 Pedro Álvarez de Toledo y Zúñiga – marchese consorte di Villafranca del Bierzo
 Rodrigo Ponce de León y Álvarez de Toledo – nobile spagnolo

Altro 
 Casa de Álvarez de Toledo – casato nobiliare spagnolo